Вычгынайваам ( — топоним (тип: потамоним) в России.

Топоним сложен из двух топонимических основ:  — «плоская гора» и  — «река», транслитерируется как ваам, вээм; в целом означает реку, связанной с плосковершинной горой: текущую от неё или возле.

Чукотский автономный округ 
 Вычгынайваам, Вычхынайвээм — река, левый приток р. Иннымнейвеем, координаты 66°11' с. ш. 173°47' з. д., код ГКГН 555462.
 Вычгынайваам — река, впадает в Берингово море, координаты 62°16' с. ш. 176°07' в. д., код ГКГН 790217.
 Вычгынайваам — река, правый приток р. Хатырка, координаты 62°31' с. ш. 172°48' в. д., код ГКГН 790371.

См. также 
 Вычгынай

Примечания 

Топонимия Чукотки